Ninth Street (film), een zwart-wit dramafilm uit 1999
 Auraria 9th Street Historic District, een historisch district in Denver
 Ninth Street Historic District, een geregistreerde historische plaats in Ohio
 Ninth Street Show, een kunsttentoonstelling

Openbaar vervoer in de Verenigde Staten
 9th Street station (SEPTA), een SEPTA-station in Lansdale (Pennsylvania)
 9–10th & Locust station, een PATCO-station in Philadelphia
 9th Street station (Charlotte), een LYNX-station in Charlotte (North Carolina)
 9th Street (PATH), een treinstation in New York
 9th Street-Congress Street (HBLR), een lightrailstation in Hoboken (New Jersey)
 9th Street station (GRTC), een busstation in Richmond, Virginia
 Fourth Avenue / Ninth Street (metrostation), een complex van metrostations in New York
 Ninth Street (BMT Fifth Avenue Line), een opgeheven metrostation van New York
 Ninth Street (IRT Third Avenue Line), een opgeheven metrostation van New York